Le prénom Eberhard a été porté par cinq comtes de Nordgau :

 Eberhard Ier de Nordgau
 Eberhard II de Nordgau
 Eberhard III de Nordgau
 Eberhard IV de Nordgau
 Eberhard V de Nordgau